Рео - вид традесканції.

 Рео () — місто у Буркіна-Фасо.
 Рео () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Рео () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта